Василий Семёнович Конарыгин - советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в селе Кирилловка. Член ВКП(б).

С 1953 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1953—2000 гг. — директор Калачинского и Омского молочных заводов, начальник Омского областного управления пищевой и молочной промышленности, начальник управления молочной промышленности Западно-Сибирского совнархоза, директор института «ГИПРОМОЛПРОМ», министр мясной и молочной промышленности РСФСР, заместитель председателя Госагропрома РСФСР, министр РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го, 10-го, 11-го созывов.

Признание вклада в промышленность 
В 2012 году Конарыгин стал лауреатом премии имени А. Н. Косыгина, вручаемой Российским союзом товаропроизводителей. Обоснованием для этого стал

существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса России, разработку и внедрение государственных программ развития животноводства и выращиванию сельскохозяйственной продукции, а также активное участие в организации и внедрении передовых технологий по переработке сельскохозяйственной и мясо-молочной продукции на предприятиях по переработке сырья (заводы для выработки продуктов детского питания, молочно-консервные комбинаты, разработка типовых проектов гормолзаводов, сыродельных заводов, спец-цехов и предприятий по выработке заменителей цельного молока и др.).

Ссылки 
 Конарыгин

Примечания 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
народные комиссары и министры РСФСР
Министры мясной и молочной промышленности РСФСР
Директора научно-исследовательских институтов
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС